Иодид германия(IV) — бинарное неорганическое соединение металла германия и иода с формулой GeI, жёлто-оранжевые кристаллы, медленно гидролизуются водой, растворяется в сероуглероде, хлороформе, бензоле и других органических растворителях.

Получение 

 Пропускание паров иода над металлическим германием:

 Пропускание иодистого водорода через суспензию оксида германия в органическом растворителе:

 Нагреванием хлорида германия с иодидом калия:

Физические свойства 

Иодид германия(IV) образует жёлто-оранжевые кристаллы кубической сингонии, пространственная группа P a3, параметры ячейки a = 1,191 нм, Z = 8.

Медленно разлагается водой.
Растворяется в сероуглероде, хлороформе, бензоле и других органических растворителях.
Образует сольваты (аддукты) с аммиаком, толуидином, хинолином и другими органическими соединениями, например GeI•8NH.

Химические свойства 

 Гидролизуется водой:

 При нагревании разлагается:

 Восстанавливается водородом:

 На воздухе медленно окисляется:

Литература 
 
 
 
 

Германий
Соли германия
Соединения германия по алфавиту
Галогениды металлов